Фуэнтес-де-Рубьелос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 127 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de Fuentes de Rubielos
 El Foro de la Página de Fuentes de Rubielos
 El Blog de la Página de Fuentes de Rubielos
 El Fotolog de la Página de Fuentes de Rubielos
 Ficha de la población
 Foro de Fuentes de Rubielos

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля